Anarthria är ett släkte av gräsväxter. Anarthria ingår i familjen Anarthriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Anarthria